Neotheropoda (лат., буквально — новые тероподы) — клада, включающая целофизоидов и более продвинутых теропод, а также единственную группу теропод, которые выжили после триасового вымирания. Все Neotheropoda вымерли в раннем юрском периоде, за исключением клады Averostra.

Классификация 
Название группе дал американский палеонтолог Роберт Бэккер в 1986 году как группе, включающей относительно развитые подгруппы теропод цератозавров и тетанур. Однако большинство поздних исследователей использовали термин для обозначения более широкой группы. В 1998 году Пол Серено впервые определил группу Neotheropoda в качестве клады как целофиза плюс современных птиц, куда входят почти все тероподы, кроме самых примитивных.

Приведённая ниже кладограмма иллюстрирует синтез отношений ранних групп теропод, составленных Хендриксом и его коллегами в 2015 году:

Кладограмма согласно результатам филогенетического анализа Марша и Роу 2020 года:

Примечания 

Тероподы
Таксоны, описанные Робертом Бэккером